Schurz – census-designated place degli Stati Uniti, situato nella Contea di Mineral nello stato del Nevada 
Carl Schurz – politico e militare statunitense.